Markau bezeichnet geographische Objekte:
 Markau (Dähre), Ortsteil der Gemeinde Dähre im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Markau (Nauen), Wohnplatz des Ortsteils Markee der Stadt Nauen im Landkreis Havelland des Landes Brandenburg 
 Markau, bis 1938 Markowsken, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Markowskie, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Markau (Söse), Zufluss der Söse in Niedersachsen

Markau ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Markau (1881–1968), deutscher Künstler und Maler
 Wilhelm Meyer-Markau (1853–1910), deutscher Pädagoge und Schriftsteller